Чемпионат Кипра по футболу 1966/67 годов — 29-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «Олимпиакос» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1966/1967
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1966 году
Спорт на Кипре в 1967 году